Ladegård kan henvise til flere artikler:
 Ladegård – en slags gård
 Ladegården – en forsvundet kgl. avlsgård til Københavns Slot og tvangsarbejdsanstalt ved Sankt Jørgens Sø i København
 Ladegård (Klemensker Sogn) – en landbrugsejendom i Klemensker Sogn
 Ladegård (Kværs Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Kværs Sogn
 Ladegård (Orte Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Orte Sogn
 Ladegård (Åstrup Sogn) – et ejerlav og en landbrugsejendom i Åstrup Sogn
 Holbæk Slots Ladegård – en tidligere landbrugsejendom, der nu huser Kunsthøjskolen i Holbæk
 Kalundborg Slots Ladegård – en tidligere landbrugsejendom i Kalundborg